NFC puede referirse a:
  Conferencia Nacional de Fútbol de la NFL.
 Near Field Communication, una tecnología de comunicaciones inalámbricas de corto alcance.